Суво́ровский — топоним.

 Суворовский — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Суворовский — посёлок в Северо-Енисейском районе Красноярского края, упразднён в 2019 г.
 Суворовский — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Суворовский — хутор в Наурском районе Чечни.
 Суворовский — станция Приволжской железной дороги.
 Суворовский — до 1954 г. название города Суворов в Тульской области.

Персоналии 
 Суворовский, Михаил Александрович (1843—1917) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, известный московский священник, благочинный 1 округа Московского уезда.

См. также 
 
 
 Суворовский городок
 Суворовский проспект
 
 Первый Суворовский переулок